El Jaralillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jaralillo, Jalisco, ort, 
 El Jaralillo, Guanajuato, ort, San José Iturbide, 
 El Jaralillo, Michoacán de Ocampo, ort, Zinapécuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar